Первая лига Белоруссии по футболу 2001 — 11-й чемпионат Белоруссии по футболу среди команд Первой лиги. Турнир прошёл с 22 апреля по 4 ноября. Первоначально должны были участвовать 16 клубов, но минский СКАФ снялся с розыгрыша. Путёвки в Высшую лигу завоевали жодинское «Торпедо» и минская «Звезда-ВА-БГУ».

Участники

Изменения по сравнению с предыдущим сезоном 
Клубы, вышедшие в Высшую лигу по итогам сезона 2000:
 «Молодечно» (1-е место в Первой лиге сезона 2000)

Клубы, покинувшие Высшую лигу по итогам сезона 2000:
 «Лида» (14-е место в Высшей лиге сезона 2000)
 «Торпедо-Кадино (Могилёв)» (15-е место в Высшей лиге сезона 2000)
 «Коммунальник (Слоним)» (16-е место в Высшей лиге сезона 2000)

Клубы, покинувшие Первую лигу по итогам сезона 2000:
 «Лунинец» (перешёл в Чемпионат Брестской области по финансовым причинам)
 «Трактор (Минск)» (13-е место в Первой лиге сезона 2000)
 «Химик (Светлогорск)» (14-е место в Первой лиге сезона 2000, клуб остался в Первой лиге из-за снятия «Лунинца» и отказа остаться от минского «Трактора»)
 «Вейно-Днепр» (15-е место в Первой лиге сезона 2000)
 «Полесье (Козенки)» (16-е место в Первой лиге сезона 2000)

Клубы, вышедшие в Первую лигу из Второй лиги по итогам сезона 2000:
 «Дарида» (1-е место во Второй лиге сезона 2000)
 «Академ-Славия (Минск)» (2-е место во Второй лиге сезона 2000, расформирован)

Переименования команд:
 «Рогачёв» сменил название на «Рогачёв-ДЮСШ-1».
 «Свислочь-Кровля» сменила название на «Свислочь».
 «Академ-Славия» сменила название на СКАФ.

Итоговая таблица

См. также 
 Чемпионат Белоруссии по футболу 2001
 Вторая лига Белоруссии по футболу 2001

Ссылки 
 RSSSF.com 
 kick-off.by 

Первая лига Белоруссии по футболу
Футбол в Европе в 2001 году
Спорт в Белоруссии в 2001 году